Kallinowen ist der deutsche Name polnischer Orte in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Kalinowo (Powiat Ełcki) (Kallinowen, 1938–1945 Dreimühlen, Kreis Lyck/Ostpreußen)
 Kalinowo (Giżycko) (Kallinowen, Gem. Groß Wronnen, Kreis Lötzen/Ostpreußen)